Gemeentelijk Vervoer Utrecht  – azienda di trasporto pubblico di Utrecht (Paesi Bassi) 
 Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen  – ente tedesco che indaga sulle violazioni del diritto d'autore
Grafia Veneta Unitaria – sistema di scrittura della lingua veneta, proposto nel 1995 e commissionato dalla Giunta Regionale del Veneto